

Топоніми 

 Намбу — історична волость у провінції Кай, на півдні префектури Яманасі, володіння самураїв роду Мінамото.
 Намбу — історична місцевість у провінції Муцу, на сході префектури Аоморі та півночі префектури Івате. Також відома як Моріока. Назва походить від волості у провінції Кай.

 Намбу — містечко в Японії, у префектурі Аоморі.
 Намбу — містечко в Японії, у префектурі Яманасі.
 Намбу — містечко в Японії, у префектурі Тотторі.

Персоналії 
 Намбу — японське прізвище.
 Намбу Йоітіро (Yoichiro Nambu) — японський та американський фізик, лауреат Нобелівської премії 2008 року.
 Намбу — японський самурайський рід.

Інше 
 Намбу — японський пістолет.
 Намбу-хан — інша назва Моірока-хан.